CPV steht für:
 Kap Verde, ISO 3166, den ITU-Landeskenner und das olympische Länderkürzel für den Staat
 Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge, Common Procurement Vocabulary der Europäischen Union
 Christliche Polizeivereinigung
 Club der polnischen Versager, eine Vereinigung in Deutschland lebender Kunstschaffender mit polnischen Wurzeln
 Concentrator photovoltaics (Konzentrator-Photovoltaik), siehe Solarzellen#Konzentratorzellen
 Canines Parvovirus, Erreger der Parvovirose
 CP-Verletzung (Physik)
 Chronisches Paralyse Virus, ein Erreger der chronischen Schwarzsucht (Bienenkrankheit)

CPV